Чемпіонат Угорщини з футболу 1908-09 — 8-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вчетверте здобув Ференцварош.

Учасники

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1908-09
Угорщина
Угорщина
1908 в угорському спорті
1909 в угорському спорті